

Patronyme 
 Adrien Dansette (1901-1976), historien et juriste français.
 Charles-Alfred Dansette (1894-1916), sculpteur français. 
 Jules Dansette (1857-1917), homme politique français.

Homonymie
Homonymie de patronyme